Neighbours ou Neighbors (« voisins » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
 Neighbours, un film muet de Mack Sennett sorti en 1912 ;
 Neighbours, un court métrage britannique de Frank Wilson sorti en 1917 ;
 Neighbours, le titre original de La Voisine de Malec, un court métrage de Buster Keaton et Eddie Cline sorti en 1920 ;
 Neighbours, le titre original de Voisins, un court métrage de Norman McLaren sorti en 1952 ;
 Neighbors, le titre original de Les Voisins, un film américain de John G. Avildsen sorti en 1981 ;
 The Neighbours, un film canadien de Melanie Orr sorti en 2008 ;
 Neighbors, le titre original de Nos pires voisins, un film américain de Nicholas Stoller sorti en 2014 ;
 , un film américain de Eddie O'Flaherty sorti en 2007 avec Matthew Modine et Michèle Laroque ;
 The Neighbor, un film américain de Aaron Harvey sorti en 2017/2018.

Littérature 
 Neighbor, le titre original de Voisins, une nouvelle de l'écrivain américain Robert Silverberg parue en 1964.

Télévision 
 The Neighbors, un jeu télévisé américain diffusée sur ABC de 1975 à 1976 ;
 Neighbours, le titre original de Les Voisins, un soap australien diffusé depuis 1985 ;
 The Neighbors, une série télévisée américaine créée par Dan Fogelman, diffusée sur ABC de 2012 à 2014 ;
 The Neighbor, le titre original de Ma voisine du dessous, un téléfilm américain réalisé par Eddie O'Flaherty en 2007, avec Matthew Modine.

Musique 
 Neighbours, chanson de The Rolling Stones, sortie en 1981

Jeu vidéo 
 Neighbor, un jeu vidéo de Cardboard Computer paru au sein de la Triennale Game Collection.

Voir aussi